Leopard (Braunschweig), een historisch Duits merk van motorfietsen
 Leopard 1, Duitse tank
 Leopard 2, Duitse tank
 Mac OS X 10.5, het besturingssysteem van Apple, met de codenaam Leopard
 Team Leopard-Trek, een Luxemburgse wielerploeg